Francesco degli Atti ist der Name folgender Personen:

* Francesco degli Atti (Bischof) († 1361), italienischer Geistlicher, Bischof von Florenz
 Francesco degli Atti (Komponist) (um 1574–1631), italienischer Sänger und Komponist